«Antonio Daza» puede referirse a:

 Antonio Daza Vázquez (fl. siglo XVII), noble, historiador y religioso español.
 Antonio Daza Rosas (1934-1992), pintor y dibujante español.